La donna invisibile (film 1940) – film del 1940
The Invisible Woman (film 2013) – film del 20131